Jałowo bezeichnet geographische Objekte in der Woiwodschaft Podlachien in Polen:
 Jałowo (Lipsk), Dorf der Gmina Lipsk im Powiat Augustowski
 Jałowo (Rutka-Tartak), Dorf der Gmina Rutka-Tartak im Powiat Suwalski

 Jałowo (See), See in der Gmina Nowinka im Powiat Augustowski